Білоруська футбольна вища ліга 1994—1995 — 4-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона вчетверте поспіль здобув Динамо (Мінськ).

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Динамо-93 (Мінськ) взяв участь у Кубку кубків 1995—1996 як володар Кубку Білорусі 1994—1995.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на rsssf  

1994—1995
Білорусь
Білорусь
1994 у білоруському спорті
1995 у білоруському спорті